Armand Séguin oder Armand Seguin ist der Name folgender Personen:

* Armand Séguin (Maler) (1869–1903), französischer Maler
 Armand-Jean-François Seguin (1767–1835), französischer Chemiker und Wirtschaftswissenschaftler